La nissaga Devriès va ser una família de cantants d'òpera d'origen holandès que va tenir èxit a Europa i Amèrica del Nord al llarg de diverses generacions. La soprano Rosa de Vries-van Os va ser la matriarca de la família i va tenir cinc fills que també van ser cantants d'òpera: Marcel Devriès, Jeanne Devriès, Fidès Devriès, Maurice Devriès i Hermann Devriès. Després d'ells, la tradició musical es va mantenir amb el net de Marcel, David-Etienne Devriès, i el seu fill, el compositor Daniel Devriès. Amb tot, la família Devriès va deixar un important llegat en el món de l'òpera.
 Rosa de Vries-van Os (Deventer, (1828) - (La Haia), 1889) va ser una soprano holandesa.
 Marcel Devriès (Brussel·les, 1849 - idem. 1923) fou un cantant d'òpera (tenor), fill primogènit de Rosa.
 Jeanne Devriès (Nova Orleans, abans de 1850 – [...?], 1924) era la segona filla de la també soprano Rosa.
 Fidès Devriès (Nova Orleans, (1852) – [...?], (1941) estatunidenca d'origen holandès, fou una soprano, tercera filla de Rosa.
 Maurice Devriès (Nova York, (1854) - Chicago, (1919)) fou un baríton estatunidenc d'origen holandès, quart fill de Rosa.
 Hermann Devriès (Nova York, (1858) - Chicago, (1949)) fou un baríton estatunidenc d'origen holandès, cinquè fill de Rosa.
 David-Etienne Devriès (Banhèras de Luishon (Alta Garona), (1882 - Nova York, (1936), fou un cantant d'òpera francès de la corda de tenor, net de fill Marcel i per tant net de Rosa.
 Daniel Devriès, conegut com a Ivan Devriès (Saint-Lunaire, (Bretanya), (1909) - [...?], (1997), fou un compositor francès de la quarta generació dels Devriès, era fill de David.

Referències 

Dinasties